Gordios, latinisiert Gordius, steht für:

 Gordios, Gestalt der griechischen Mythologie
 Gordios (Kappadokien) (2./1. Jh. v. Chr.), Regent von Kappadokien
 Gordius (3./4. Jh.), christlicher Märtyrer in Caesarea in Kappadokien
 Gordius (Gattung), eine Gattung der Saitenwürmer
 Agios Gordios, ein Ort auf Korfu

Siehe auch:
 Gordianus